Delilah es un nombre propio femenino, equivalencia en inglés de Dalila, y puede designar a las siguientes entradas :

 «Delilah», canción publicada como sencillo del álbum homónimo de Tom Jones;
 «Delilah», canción de la banda británica Queen, incluido en su álbum de 1991 Innuendo;
 «Delilah», canción de la banda irlandesa The Cranberries, incluido en su álbum de 1999 Bury the Hatchet;
 «Delilah», canción de la banda británica Florence + The Machine, incluida en su álbum de 2015 How Big, How Blue, How Beautiful;
 Delilah Strong, actriz porno estadounidense.
 '''«Delilah, canción de Shawn James
Sansón y Dalila .
Dalila .

Nombres femeninos